Die Irish League 1911/12 war die 22. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die besten sieben Mannschaften aus der Vorsaison, sowie Neuling Glenavon FC. Die Teams spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Absteiger gab es keinen, da die Liga für die folgende Saison um zwei Plätze auf zehn Vereine aufgestockt wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1911/12 (Archiv)

1911/12
Fußballsaison 1911/12